Der 34. Giro d’Italia wurde in 20 Abschnitten und 3964 Kilometern vom 19. Mai bis zum 10. Juni 1951 ausgetragen und vom Italiener Fiorenzo Magni gewonnen. Von den 98 gestarteten Fahrern erreichten 75 das Ziel in Mailand.

Verlauf

Endstände 

Radrennen 1951
1951